Apostólico, apostólica o apostólicos, pueden referirse a:
Lo relativo a los apóstoles o al apostolado, y muy a menudo al Papa.

Conceptos o instituciones relativas al Papa
Bendición Apostólica
Constitución apostólica
Breve Apostólico
Magisterio Pontificio#Cartas Apostólicas
Administración apostólica
Sede Apostólica
Prefectura Apostólica
Administración apostólica
Cámara Apostólica
Nunciatura apostólica
Penitenciaría apostólica
Palacio Apostólico
Protonotario apostólico
Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica
Vicariato Apostólico
Nuncio apostólico
Legado apostólico
Alianza Apostólica Anticomunista

Otros conceptos católicos
Credo Apostólico o «símbolo apostólico»
Sucesión apostólica
Tradición apostólica
Varones apostólicos
Padres apostólicos
Movimiento apostólico de Schönstatt
Constituciones apostólicas, obra del siglo IV

Iglesias
Existen distintas iglesias cristianas que se consideran "apostólicas"':
Iglesia católica
Iglesia ortodoxa
Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana
Iglesia apostólica armenia
Iglesia católica apostólica brasileña
Iglesia Nueva Apostólica
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús

Herejía
Apostólicos o apotácticos, grupo de herejes del siglo III 
Fraticelli Apostolici ("Hermanos Apostólicos"), un grupo de herejes de los siglos XIII y XIV, del entorno de los fraticelli y los dulcinitas.

Movimientos políticos del siglo XIX
Argentina, 1822: Anarquía del Año XX#La revolución de los apostólicos.
Apostólicos, movimiento político de España durante el reinado de Fernando VII (véase absolutismo español e historia contemporánea de España).

Novela de Galdós
Los Apostólicos, novela de Benito Pérez Galdós (1875), de la serie Episodios Nacionales, de título relativo al movimiento político español.